Гаубица 75/18 ( / modello 35) — итальянское артиллерийское орудие, использовавшееся во время Второй мировой войны. Выпускалось в двух модификациях: горное орудие (modello 34) и полевая гаубица (modello 35).

История и оценка проекта 
Итальянская 75-мм дивизионная пушка-гаубица Obice da 75/18, изначально создававшаяся как горное орудие, по начальной скорости, дальнобойности и бронепробиваемости значительно уступала любым дивизионным пушкам того же калибра, состоявшим на вооружении ведущих держав того же периода. Полноценным дивизионным гаубицам или пушкам-гаубицам она значительно уступала по калибру.
.

В то же время, по сравнению с полковыми орудиями она была заметно тяжелее, что затрудняло её перемещение, но и несколько мощнее, что ставит её в промежуточное положение между этими классами.

Эпизодическое использование горных орудий в качестве полевых наблюдалось и в других странах — участницах Второй мировой войны. В Японии устаревшая 75-мм горная пушка Тип 41 (обр. 1908 г.) массово использовалась как полевое орудие, но в качестве полковой пушки, а не дивизионной.

Прямое сравнение Obice da 75/18 с полковыми орудиями, иногда приводимое для создания благоприятного впечатления об этом орудии, заведомо некорректно ещё и потому, что полковые орудия используют уменьшенный заряд пороха. Фактически же вооружение Италии на время Второй мировой войны в большинстве категорий было катастрофически отсталым, и дивизионная артиллерия в том числе.

Однако при сравнительно коротком стволе орудие имело достаточно высокую бронепробиваемость, а сравнительно небольшие размер и вес обеспечили довольно успешное применение этого орудия в самоходно-артиллерийских установках.

Аналоги пушки

См. также 

 Semovente da 75/18 — лёгкая по массе (14,4 т) итальянская самоходно-артиллерийская установка (САУ) времён Второй мировой войны, относящаяся к классу штурмовых орудий. Эта боевая машина также успешно использовалась как противотанковая САУ и самоходная гаубица. Выпускалась тем же производителем (фирмой «Ансальдо»), вооружена 75-мм горной гаубицей Obice da 75/18 modello 34.

Примечания 

Артиллерия Италии
Артиллерия периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 75 мм
Гаубицы
Горная артиллерия
Военная продукция Ansaldo